Piombino est une commune italienne de la province de Livourne
 Piombino Dese est une commune italienne de la province de Padoue
 La Principauté de Piombino est un ancien État italien de la fin du Moyen Âge, situé dans le centre de la Toscane.
Homonymie de toponyme